Smet ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis Smet (nachgewiesen ab 1574; † 1591), südniederländischer Maler in Neapel und Süditalien
 Eugénie Smet (1825–1871), französische Ordensgründerin, Helferin und Selige
 Guy Smet (* 1972), belgischer Straßenradrennfahrer
 Henrich Smet (1535/37–1614), Mediziner und humanistischer Gelehrter
 Jean-Philippe Smet (1943–2017), französischer Musiker, bekannt als Johnny Hallyday
 Kathleen Smet (* 1970), belgische Triathletin
 Koen Smet (* 1992), niederländischer Leichtathlet
 Laura Smet (* 1983), französische Schauspielerin
 Marc Smet (* 1951), belgischer Leichtathlet
 Miet Smet (* 1943), belgische Politikerin
 Omer Smet (1890–1984), belgischer Hürdenläufer und Sprinter
 Pascal Smet (* 1967), belgischer Politiker
 Tony Smet (* 1870), belgischer Fechter

Siehe auch:

 De Smet
 Smets